Мозалевський Анатолій Феодосійович ( 1931) — український лікар-педіатр.
 Мозалевський Іван Іванович (1890—1975) — український радянський художник.
 Мозалевський Олександр Євтихійович (1803—1851) — декабрист, прапорщик Чернігівського полку.

Див. також 
 Мозолевський